Angelo Raffaele Jervolino (1890-1985) – politico italiano
Domenico Jervolino (1946-2018) – filosofo e politico italiano
Rosa Jervolino Russo (1936) – politica italiana, figlia di Angelo Raffaele
Walther Jervolino (1944-2012) – pittore e incisore italiano